Cyryl Ratajski (1875-1942) – polityk
 Krzysztof Ratajski (ur. 1977) – darter
 Lech Ratajski (1921-1977) – kartograf
 Sławomir Ratajski (ur. 1955) – artysta grafik i malarz, dyplomata